maszynista (kolej)
 maszynista sceny – pracownik zmieniający dekoracje w teatrze
 maszynista agregatów prądotwórczych – tytuł zawodowy 
 maszynista chłodni – tytuł zawodowy
 maszynista doku – tytuł zawodowy
 maszynista górniczych maszyn wyciągowych – tytuł zawodowy
 maszynista kolei linowych – tytuł zawodowy
 maszynista kotła – tytuł zawodowy
 maszynista maszyn fleksograficznych – tytuł zawodowy
 maszynista maszyn introligatorskich – tytuł zawodowy
 maszynista maszyn offsetowych – tytuł zawodowy
 maszynista maszyn typograficznych – tytuł zawodowy
 maszynista maszyn wklęsłodrukowych – tytuł zawodowy
 maszynista sprężarek – tytuł zawodowy
 maszynista turbozespołu parowego – tytuł zawodowy
 maszynista turbozespołu wodnego – tytuł zawodowy
 maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni – tytuł zawodowy
 maszynista urządzeń nawęglania – tytuł zawodowy
 maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania – tytuł zawodowy
 maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni – tytuł zawodowy
 maszynista wentylatorów (w kopalni) – tytuł zawodowy